Tisovnice je název více obcí:
 Tisovnice (Krásná Hora nad Vltavou) – část obce Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
 Tisovnice (Vysoký Chlumec), též Panská Tisovnice – osada v Pořešicích v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram
 Tisovnice (Polsko) (Cisownica) – vesnice v polské části Těšínska